Генрих VI (ок. 1250 — 5 июня 1288) — граф Люксембурга с 1271
 Генрих VI (1165—1197) — император Священной Римской империи.
 Генрих VI (1421—1471) — король Англии из династии Ланкастеров.
 Генрих VI (1265—1335) — герцог Каринтии в 1295—1335, он же Генрих (король Чехии).
 Генрих VI (1017—1056) — герцог Баварии в 1027—1042 и 1047—1049, он же император Священной Римской империи Генрих III Чёрный Генрих Орлеанский (1908—1999) — орлеанистский претендент на трон Франции под именем Генриха VI.

 Прочее